Luckey ist der Familienname folgender Personen:
 Bud Luckey (1934–2018), US-amerikanischer Animator und Cartoonzeichner
 Diane Luckey alias Q Lazzarus (1960–2022), US-amerikanische Sängerin
 Hans Luckey (1900–1976), deutscher baptistischer Theologe
 Henry Carl Luckey (1868–1956), US-amerikanischer Politiker
 Karin Luckey (* 1956), deutsche Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin
 Klaus-Jürgen Luckey (1934–2001), deutscher Bildhauer
 Manfred Luckey (* 1949), deutscher Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen) (CDU)
 Matthias Luckey (* 1982), deutscher Schauspieler
 Palmer Luckey (* 1992), US-amerikanischer Erfinder
 Paul Luckey (1884–1949), deutscher Arabist und Mathematikhistoriker, Gymnasiallehrer und Dozent
 Susan Luckey (1938–2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Warren Luckey (1920–2005), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Saxophonist

Luckey bezeichnet außerdem:
 Luckey (Ohio), einen Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Lucky